Leistungsbeurteilung steht für: 
 Leistungsbeurteilung (Schule) 
 Leistungsbeurteilung (Personalwesen)